Messegelände bezeichnet

allgemein
 die für eine Messe (Wirtschaft) genutzten Flächen und Grundstücke

speziell
 Messegelände (Berlin)
 Messegelände Brünn
 das von der Hannover Messe genutzte Messegelände Hannover
 Messegelände Innsbruck
Messegelände Zürich